

Geografia
 Téra – città del Niger, capoluogo dell'omonimo dipartimento
 Tera – isola dell'arcipelago delle Cicladi, conosciuta anche come Santorini
 Tera – fiume spagnolo della provincia di Zamora

Unità di misura
 Tera – in metrologia, prefisso (simbolo T) che esprime il fattore 1012
 Tera – in informatica, prefisso che comunemente esprime invece il fattore (210)4, sebbene il prefisso corretto secondo IEC sia tebi

Videogiochi
 TERA – abbreviazione del titolo del videogioco The Exiled Realm of Arborea

Altro
 Tera – variante del nome proprio di persona inglese femminile Tara
 TERA – (Topfree Equal Right Association) organizzazione femminista canadese
 Tera – personaggio biblico, padre di Abramo di Genesi capitolo 11
 Tera (detto anche Ji) – complesso templare buddhista in Giappone
 Tera – personaggio della mitologia greca